Provincia de Santa Cruz de la Sierra puede referirse a:

Provincia de Santa Cruz de la Sierra, entidad realista, perteneciente al Imperio Español.

Provincia de Santa Cruz de la Sierra, entidad adscrita a las Provincias Unidas del Rio de la Plata.